"Just Got Paid" foi o oitavo single lançado em 1988 do álbum Secrets of Flying.